USS Burns je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Burns (DD-171) 
 USS Burns (DD-588)

Burns